Die Segunda División 1961/62 war die 31. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 3. September 1961 und endete am 1. April 1962. Zwischen dem 22. April und 5. Juni 1962 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Deportivo La Coruña und FC Córdoba.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Valladolid und FC Granada teil. Aus der Tercera División kamen Albacete Balompié, Atlético Baleares, Burgos CF, CD Cartagena, Deportivo Alavés, Recreativo Huelva und CD Villarrobledo.

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-Offs 

Real Valladolid und CD Málaga stiegen auf.

Relegation 

Entscheidungsspiel:

Albacete Balompié stieg ab.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Deportivo La Coruña
 1. (Gr. Süd)  – FC Córdoba

 Absteiger in die Tercera División
 5. (Gr. Nord) – Real Sociedad B
 16. (Gr. Nord) – Cultural Leonesa
 13. (Gr. Süd)  – Albacete Balompié
 15. (Gr. Süd)  – Atlético Ceuta
 16. (Gr. Süd)  – CD Villarrobledo

 Absteiger aus der Primera División
 Espanyol Barcelona
 Real Santander
 Real Sociedad
 CD Teneriffa

 Aufsteiger in die Segunda División
 CE Constància
 CD Eldense
 UP Langreo
 UD Melilla
 Sevilla Atlético

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1961/62
Fußballsaison 1961/62